L'oratorio dei Santi Nazario e Celso (noto in milanese come el Gesioeu, "la Chiesetta"), è un oratorio cinquecentesco situato nel comune di Novate Milanese.
Al suo interno sono presenti una pala d'altare dell'inizio del seicento raffigurante la Vergine Maria affiancata dai due santi Nazario e Celso ed un quadro raffigurante sant'Antonio da Padova databile intorno al 1660.

Bibliografia
 Lorenzo Caratti, Storia di Novate Milanese 877-1877, Comune di Novate Milanese 1982

Novate Milanese
Novate Milanese